Hugonet ist der Familienname folgender Personen:

 Jean Hugonet (* 1999), französischer Fußballspieler
 Philibert Hugonet († 1484), französischer Geistlicher